Mont Louise kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Mont Louise (berg i Kanada, lat 45,43, long -70,78), Québec, 
 Mont Louise (berg i Kanada, lat 45,85, long -71,50), Québec, 

Robotskapade Kanadaförgreningar